John Ford (toneelschrijver) (1586-ca. 1640), Brits toneelschrijver
 John Ford (regisseur) (1894-1973), Amerikaans filmregisseur
 John Ford (musicus) (1948), Brits bassist van onder meer de Strawbs